

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Nowa Osada – przysiółek wsi Cerekwica w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie żnińskim, w gminie Żnin
 Nowa Osada – część miasta Zamość w województwie lubelskim
 Nowa Osada – część miasta Wisła w województwie śląskim w powiecie cieszyńskim, w gminie Wisła
 Nowa Osada – wieś w województwie lubelskim w powiecie janowskim, w gminie Godziszów
 Nowa Osada – część wsi Kornice w województwie śląskim w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie

Zobacz też 
 Osada
 Osada Leśna
 Osada Młyńska
 Nowa Osada (gmina)
 Ośrodek Narciarski Nowa Osada w Wiśle